Bez udziału gwiazd – solowy album Agnieszki Chrzanowskiej wydany w 2009 roku  z utworami poezji śpiewanej skomponowanymi przez Agnieszkę Chrzanowską, głównie do wierszy Michała Zabłockiego. Dwa teksty Chrzanowska napisała sama ("Nie znajdziesz mnie" i "Taki sen"). Oprócz tytułowej płyty CD album zawiera wydane w formacie DVD: Koncert "Na Kazimierzu" oraz teledysk do piosenki "Bez udziału gwiazd".

Lista utworów

Cd

DVD Na Kazimierzu (Koncert) 

Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Albumy muzyczne wydane w roku 2009